Výraz irská flétna má více významů:
 irská příčná flétna – druh příčné flétny
 irská píšťalka – tradiční šestiděrný irský hudební nástroj podobný zobcové flétně
 irská píšťala – šestiděrný irský hudební nástroj podobný zobcové flétně v nižším ladění